Runnells peut faire référence à :

Toponymes 

 Runnells, une ville du comté de Polk, en Iowa.
 Comté de Runnels, un comté situé dans le centre de l'État du Texas.

Patronymes 
 Tom Runnells, instructeur de banc des Rockies du Colorado dans la Ligue majeure de baseball.
 Terri Runnels, ancienne manager des entreprises World Championship Wrestling (WCW) et World Wrestling Federation (WWF), présentatrice de télévision et catcheuse occasionnelle.
 Dustin Patrick Runnels, catcheur américain.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme